Hejnice est un toponyme qui peut désigner :

Hejnice, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Hejnice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie